

Радомеж — село в гміні Яновіце-Вельке Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Радомеж — село в гміні Пшемент Вольштинського повіту Великопольського воєводства